Raja är ett släkte av rockor som beskrevs av Linné 1758. Raja ingår i familjen egentliga rockor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga rockor